Объединение институтов культуры стран Европейского союза () — объединение национальных организаций, осуществляющих культурные и образовательные программы за рубежом в той или иной мере автономно от своих правительств. В настоящее время в состав союза входят организации из 26 стран Европейского союза. Общий бюджет всех программ членов союза составляет 2,2 млрд евро ежегодно.

Задачей объединения является создание эффективного сотрудничества членов объединения для улучшения и продвижения культуры данных стран.

Члены объединения 
 , Австрия
 , Австрия
 , Бельгия
 Министерство культуры Болгарии, Болгария
 , Кипр
 Чешский центр, Чехия
 Институт имени Гёте, Германия
 Институт внешних культурных связей, Германия
 Датский институт культуры, Дания
 , Эстония
 Институт Сервантеса, Испания
 , Финляндия
 Альянс Франсез, Французский институт, , Франция
 Британский совет, Великобритания
 , Греция
 Итальянский институт культуры, Италия
 , Ирландия
 Институт Латвии, Латвия
 Институт литовской культуры, Литва
 , Нидерланды
 Министерство иностранных дел Польши, Польша
 , Португалия
 , Румыния
 , Нидерланды
 Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики, Словакия
 Министерство культуры Словении, Словения
 Шведский институт, Швеция
 , Венгрия
 Министр иностранных дел Люксембурга, Люксембург

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Европейская культура
Политика Европейского союза
Международные негосударственные организации
Организации, основанные в 2007 году